Herculis 2010 – mityng lekkoatletyczny, który odbył się w Monako 22 lipca 2010 roku. Były to 10 zawody Diamentowej Ligi.

Wyniki

Mężczyźni

Kobiety

Przypisy

Bibliografia 
 

2010 w lekkoatletyce
Herculis
2010 w Monako